Bosznia-Hercegovina
 Drum, falu Vlasenica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Drum falu Podbablje községben, Split-Dalmácia megyében